3 miejscowości w Polsce: 
 Bogdanki – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Łasin
 Bogdanki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Juchnowiec Kościelny 
 Bogdanki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Poniec